El Príncipe Fernando Buenaventura Kinsky de Wchinitz y Tettau (; 22 de octubre de 1834 - 2 de enero de 1904) fue el 7.º Príncipe de Kinsky de Wchinitz y Tettau.

Primeros años 
El Príncipe Fernando Bonaventura nació en Viena, capital del Imperio austriaco, como el único hijo varón del Príncipe Rodolfo Kinsky de Wchinitz y Tettau y de la Condesa Guillermina Isabel de Colloredo-Mannsfeld. Se convirtió en príncipe a la edad de 1 año, a la muerte de su padre en 1836.

Matrimonio y familia 
Fernando Buenaventura contrajo matrimonio el 5 de abril de 1856 en Viena con la Princesa María Josefa de Liechtenstein (1835-1905), la hija menor del Príncipe Carlos de Liechtenstein y de su esposa, la Condesa Francisca de Wrbna y Freudenthal.

Tuvieron siete hijos:
 Condesa Guillermina Kinsky de Wchinitz y Tettau (5 de abril de 1857 - 1 de octubre de 1909), desposó en 1878 a al Príncipe Francisco de Auersperg; con descendencia.
 Príncipe Carlos Rodolfo Fernando Andrés, 8.º Príncipe Kinsky de Wchinitz y Tettau (29 de noviembre de 1858 - 11 de diciembre de 1919), desposó en 1895 a la Condesa Isabel de Wolff-Metternich-Gracht; sin descendencia.
 Príncipe Rodolfo, 9.º Príncipe Kinsky de Wchinitz y Tettau (11 de diciembre de 1859 - 13 de marzo de 1930), desposó en 1881 a la Condesa María de Wilczek; con descendencia.
 Condesa Franciska Kinsky de Wchinitz y Tettau (26 de diciembre de 1861 - 11 de julio de 1935), desposó en 1879 al Príncipe Alfredo de Montenuovo; con descendencia.
 Condesa Isabel Guillermina María Prokopia Cirila Metodia Kinsky de Wchinitz y Tettau (4 de julio de 1865 - 10 de julio de 1941), desposó en 1884 al Conde Juan de Wilczek; con descendencia.
 Conde Fernando Vicente Rodolfo Kinsky de Wchinitz y Tettau (8 de septiembre de 1866 - 3 de febrero de 1916), desposó en 1892 a la Princesa Aglaé de Auersperg; con descendencia. Abuelo de María, Princesa Consorte de Liechtenstein.
 Condesa María Clotilde Kinsky de Wchinitz y Tettau (30 de mayo de 1878 - 19 de julio de 1945), desposó en 1897 al Conde Ottokar von Czernin; con descendencia.

En 1873 fue investido Caballero de la Insigne Orden del Toisón de Oro. Murió en 1904 y fue sucedido por su hijo mayor Carlos.

Ancestros

Referencias 
 Almanach de Gotha, Reference: 1874 150
 Genealogisches Handbuch des Adels, Fürstliche Häuser, Reference: 1956

Kinsky
Caballeros de la Orden del Toisón de Oro (rama austríaca)
Nacidos en Viena